Ali-Asghar Shahbazi (1922-2020), acteur iranien.
 Alireza Shapour Shahbazi (1942-2006), un universitaire, archéologue et historien iranien.
 Parviz Shahbazi (1962-), réalisateur iranien.
 Shahpour Shahbazi (1961-), réalisateur, scénariste et auteur iranien.